Waffenschmied bezeichnet:
Waffenschmied, Handwerksberuf
Der Waffenschmied, Oper von Albert Lortzing

 
Waffenschmied ist der Familienname folgender Personen:
Otto Waffenschmied (1901–1971), deutscher Comic-Zeichner

Siehe auch:
Waffenschmidt